Сезон 1998—1999 у Національній лізі А — 102-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1999
Швейцарія
Швейцарія
1998 у швейцарському спорті
1999 у швейцарському спорті